Vettori ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Vettori (* 1982), italienischer Politiker
 Cecilia Isabel Chacón de Vettori (* 1971), peruanische Politikerin
 Daniel Vettori (* 1979), neuseeländischer Cricketspieler 
 Ernst Vettori (* 1964), österreichischer Skispringer
 Francesco Vettori (1474–1539), italienischer Politiker
 Francesco Vettori (Antiquar) (1692–1770), italienischer Antiquar
 Josefine Vettori (1895–nach 1936), Schauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
 Matteo De Vettori (* 1993), italienischer Skirennläufer
 Piero Vettori (1499–1585), italienischer Humanist und Philosoph